MGAT4C () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 478 амінокислот, а молекулярна маса — 56 061.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, глікозилтрансфераз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів. 
Локалізований у мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Трансферази